Bourges est une ville française, préfecture du Cher. Plusieurs articles lui font directement référence :
 l'arsenal de Bourges ;
 la Maison de la Culture de Bourges (également connue sous l'acronyme MCB) est un établissement culturel ;
 le Muséum d'histoire naturelle de Bourges est un musée municipal de la Ville de Bourges ;
 la Comédie de Bourges est une compagnie créée le  au théâtre municipal de Bourges ;
 le Printemps de Bourges, festival de musique ;
 le CJM Bourges Basket, club de basket professionnel. Bourges Basket est une société anonyme sportive professionnelle responsable de la section professionnelle du CJM Bourges Basket et du centre de formation. ;
 le Bourges Football, club de football amateur anciennement professionnel ;
 le Paris-Bourges, une course cycliste en ligne française ;
 Bourges Plus, structure intercommunale.

Patronyme 

 Arcade de Bourges (mort vers 549), évêque de Bourges ;
 Béatrice Bourges, porte-parole du Printemps français, coinitiatrice avec Christine Boutin et Jean-Claude Martinez, d'une liste pour les élections européennes ;
 Élémir Bourges (1852-1925), un romancier et journaliste français ;
 Florent de Bourges, un saint chrétien et évêque du  ;
 Florian Bourges, un auditeur français, impliqué dans l'affaire Clearstream ;
 Gilles Bourges (1963), gardien de but et entraineur français de football ;
 Guillaume de Bourges (saint Guillaume) archevêque de Bourges au  ;
 Hervé Bourges (1933-2020), un journaliste et dirigeant de l'audiovisuel français ;
Julie Bourges, influenceuse française ;
 Léonide Bourges (1838-1910), artiste peintre française ;
 Louis-Chrysostome Michel, dit Michel de Bourges (1797-1853), avocat et homme politique français ;
 Outrille de Bourges, archevêque de Bourges entre 612 et 624 ;
 Patrocle de Bourges (496-576), ermite catholique ;
 Raoul de Bourges (saint Raoul), archevêque de Bourges au  ;
 Ursin de Bourges, premier évêque de Bourges au  ;
 Yvon Bourges (1921-2009), un homme politique français.

Toponyme 

 La Bourges, une rivière du département de l'Ardèche.

Voir aussi 
 Pierre Bourge (1921), un vulgarisateur français en astronomie
 « Bourges » est le pluriel de « bourge »

Homonymie de patronyme